Эспа́рса () — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 
 Эспарса, Карла (род. 1987) — американский боец смешанных единоборств.
 Эспарса, Рауль (род. 1970) — американский актёр.
 Соко Эспарса, Игнасио (род. 1939) — испанский футболист.

Топонимы 
 Эспарса-де-Саласар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Эспарса — кантон в Коста-Рике, провинция Пунтаренас.
 Эспарса (Эспириту-Санто) — город в Коста-Рике, провинция Пунтаренас.